Ward är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Aaron Ward
 Adolphus William Ward (1837–1924), engelsk historiker och litteraturvetare
 Andre Ward
 Anita Ward
 Ann Radcliffe
 Ann Ward
 Artemas Ward (militär)

 Becca Ward
 Bernie Ward
 Bill Ward
 Burt Ward

 Cam Ward
 Catherine Ward
 Charles Ward
 Claire Ward

 Danny Ward
 Darren Ward
 Dean Ward

 Edgar Melville Ward (1839–1915), amerikansk konstnär
 Edward Matthew Ward (1816–1879), brittisk konstnär
 Emily Ward

 Fannie Ward
 Fred Ward

 Gavin Ward
 Gemma Ward
 Geneviève Ward (1837–1922), engelsk-amerikansk skådespelare

 Holcombe Ward

 James Ward, flera personer
 James Ward (konstnär) (1769–1859), engelsk målare
 James Ward (psykolog) (1843–1925), engelsk psykolog och filosof
 Jeff Ward
 Jeff Ward (musiker)
 Jeremy Michael Ward
 Jesmyn Ward
 Joel Ward
 Joel Ward (fotbollsspelare)
 
 Julia Ward Howe

 Karin Ward
 Karl Ward

 Lance Ward
 Lester Frank Ward
 Linda Ann Ward

 M. Ward
 Marcus Lawrence Ward
 Margaret Ward
 Mary Ward (olika betydelser)
 Mary Ward
 Mary Ward (författare)
 Mary Ward (skådespelare)
 Mary Augusta Ward
 Matt Ward
 Matteus Ward
 Matthias Ward
 McLain Ward
 Megan Ward
 Micky Ward

 Nancy Ward
 Natalie Ward

 Paula af Malmborg Ward

 Rachel Ward
 Reg Ward
 Rodger Ward

 Samuel Ward
 Sax Rohmer
 Sela Ward
 Seth Ward (1617–1689), engelsk astronom, matematiker och biskop
 Shayne Ward
 Stephen Ward
 Susan Ward

 Thomas B. Ward
 Tyler Ward

 Wilfrid Philip Ward
 

 Zack Ward

Engelska efternamn